Wiltonia är ett släkte av spindlar. Wiltonia ingår i familjen Orsolobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Wiltonia